IMK est un sigle qui peut signifier :
 Internationale Monarchisten-Konferenz (en français, Conférence monarchiste internationale) ;
  (en français, Conférence des ministres de l'intérieur), une conférence régulière sur les questions de sécurité et d'application de la loi dans les Länder (états) d'Allemagne. ;
 , un institut de gestion en Inde sous l'égide de l'université du Kerala.